Алдіс Аболіньш — латвійський хокеїст
 Едгарс Аболіньш — латвійський хокеїст